Les Torretes (Albinyana), muntanya entre els municipis d'Albinyana i del Vendrell (el Baix Penedès)
 Les Torretes (Calella), muntanya al municipi de Calella (el Maresme)
 Les Torretes (edificis a Calella), torres de telegrafia òpticaa mig camí dels nuclis de Sant Pol de Mar i Calella (al Maresme)
 Les Torretes de la Vella Gola, edifici del municipi de Cervelló (Baix Llobregat) 
 Mas Torretes, masia del barri de Treumal a Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) 
 Tossal de les Torretes, muntanya entre els municipis de Vilanova de Meià (la Noguera) i Llimiana